Pinnow – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Pinnow – comune del Brandeburgo
 Pinnow – frazione del comune di Schenkendöbern (Brandeburgo)
 Pinnow – località della frazione di Pröttlin del comune di Karstädt (Brandeburgo)
 Pinnow – località del comune di Gerswalde (Brandeburgo)
 Groß Pinnow – frazione del comune di Hohenselchow-Groß Pinnow (Brandeburgo)